The Sea Hawk (1924), een Amerikaanse film van Frank Lloyd
 The Sea Hawk (1940), een Amerikaanse film van Michael Curtiz